Il doppio del torneo di tennis PEOPLEnet Cup 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jonathan Erlich e Harel Levy che hanno battuto in finale Simon Aspelin e Johan Landsberg 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Scott Humphries /  Tom Vanhoudt (primo turno)
 Graydon Oliver /  Jim Thomas (semifinali)

 Simon Aspelin /  Johan Landsberg (finale)
 Martín García /  Thomas Shimada (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

PEOPLEnet Cup 2003